Pocahontas es el nombre de:

 La indígena Pocahontas.
 La película Pocahontas del año 1995 de la compañía Disney dirigida por Mike Gabriel y Eric Goldberg.
 El personaje Pocahontas, protagonista de dicha película.
 El álbum Pocahontas de la banda sonora de dicha película.
 Pocahontas (Arkansas), localidad en el estado estadounidense de Arkansas.
 Pocahontas (Illinois), localidad en el estado estadounidense de Illinois.
 Pocahontas (Iowa), localidad en el estado estadounidense de Iowa.
 Pocahontas (Misuri), localidad en el estado estadounidense de Misuri.
 Pocahontas (Virginia), localidad en el estado estadounidense de Virginia.
 el Condado de Pocahontas en Iowa, Estados Unidos.
 el Condado de Pocahontas en Virginia Occidental, Estados Unidos.